Le tournoi de tennis de Rome est un tournoi de tennis. L'édition féminine 1962 se dispute du 7 au .

Margaret Smith remporte le simple dames. En finale, elle bat Maria Bueno.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Maria Bueno et Darlene Hard.

En double mixte, la paire Lesley Turner et Fred Stolle enlève le titre.

Résultats en simple

Parcours 
17 joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Résultats en double mixte

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de Rome

Lien externe 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

dames 1962
Rome
Sport en Italie en 1962
Tennis en mai 1962